Царева Ћуприја се може односити на:

 Царева ћуприја‎; у народу назив за Хиподром Београд, Србија.
 Стадион Царева ћуприја; такође познат је и као Стадион ФК БАСК, фудбалски стадион на Чукарици.
 Царева ћуприја‎ (Београд); београдско насеље.
 Царева Ћуприја‎ (село); насеље које се налази у општини Олово, Федерација БИХ.
 Царева ћуприја‎ (мост); један од мостова преко реке Миљацке у Сарајеву, Федерација БИХ.